Regions Morgan Keegan Championships and The Cellular South Cup 2008 — профессиональный международный теннисный турнир, проводимый как ATP в серии International Gold, так и WTA в серии соревнований 3-й категории. Соревнования проходили с 24 февраля по 2 марта.

Прошлогодние победители:
 мужчины одиночки —  Томми Хаас
 женщины одиночки —  Винус Уильямс
 мужчины пары —  Эрик Буторак /  Джейми Маррей
 женщины пары —  Николь Пратт /  Брианн Стюарт

Соревнования

Одиночные турниры

Мужчины 

 Стив Дарси обыграл  Робина Сёдерлинга со счётом 6-3, 7-6(5).
 Дарси выигрывает 1й титул в году и 2й за карьеру.
 Сёдерлинг в 5й раз в карьере уступает финал одиночного соревнования ассоциации.

Женщины 

 Линдсей Дэвенпорт обыграла  Ольгу Говорцову со счётом 6-2, 6-1.
 Дэвенпорт выигрывает 2й титул в году и 55й за карьеру.
 Говорцова уступает свой дебютный финал на соревнованиях ассоциации.

Парные турниры

Мужчины 

 Махеш Бхупати /  Марк Ноулз обыграли  Санчая Ративатану /  Сончата Ративатану со счётом 7-6(5), 6-2.
 Бхупати завоёвывает свой 1й титул в году и 42й за карьеру.
 Ноулз завоёвывает свой 1й титул в году и 48й за карьеру.

Женщины 

 Линдсей Дэвенпорт /  Лиза Реймонд обыграли  Анджелу Хейнс /  Машону Вашингтон со счётом 6-3, 6-1.
 Дэвенпорт выигрывает свой 1й титул в году и 37й за карьеру.
 Реймонд выигрывает свой 1й титул в году и 66й за карьеру.

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 Профиль турнира на сайте WTA

См. также 
 Regions Morgan Keegan Championships and The Cellular South Cup

 ATP Тур 2008 года
 WTA тур 2008 года

 ATP International Gold
 3-я категория турниров WTA

 Портал: Теннис

США
Теннис
Февраль 2008 года
Март 2008 года
2008